Mistrzostwa Polski w judo po raz pierwszy odbyły się w roku 1957 w Łodzi, natomiast kobiety rywalizowały po raz pierwszy w krajowych mistrzostwach w 1980 roku. Zawody rozgrywane są corocznie, organizatorem jest Polski Związek Judo.

Edycje zawodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Judo

!
Judo